Carnufex is een geslacht van uitgestorven crocodylomorfe Suchia uit het Laat-Trias van Noord-Amerika. Het geslacht werd voor het eerst beschreven in 2015 door Zanno et al., die de binominale Carnufex carolinensis benoemde, wat 'Carolina-slager' betekent. Er zijn twee exemplaren bekend, de holotype schedel en skelet NCSM 21558, en het genoemde opperarmbeen NCSM 21623. De exemplaren zijn afkomstig uit de Pekin-formatie uit het Carnien, die dateert van 231 miljoen jaar geleden. Op basis van het holotype zou Carnufex ongeveer drie meter lang en anderhalve meter hoog zijn geweest, hoewel het groter kan zijn geworden omdat het holotype niet volgroeid is.

Ontdekking 
NCSM 21558 werd ontdekt in een rood fluviaal conglomeraat dat behoort tot de Pekin-formatie in het midden van de bovenste helft van North Carolina, die ongeveer 231 miljoen jaar geleden werd gevormd in het Carnien van het Laat-Trias. Dit exemplaar werd beschreven in een artikel Scientific Reports uit 2015 door Lindsay E. Zanno, Susan Drymala, Sterling J. Nesbitt en Vincent P. Schneider. Voor het exemplaar en de bijbehorende NCSM 21623 van hetzelfde niveau van de formatie noemden ze de nieuwe binominale Carnufex carolinensis. Deze naam is afgeleid van het Latijnse woord carnufex, voor 'slager' en de locatie van de ontdekking in North Carolina. Het holotype NCSM 21558 omvat de meeste delen van het skelet: een gedeeltelijke schedel (premaxilla, maxilla, traan- en jukbeen), delen van de kaak (hoekig en articulair), een atlantaal intercentrum, neurale bogen van een cervicale en dorsale wervel, ribben en een opperarmbeen. Het enkel genoemd exemplaar NCSM 21623 wordt weergegeven door een deel van een opperarmbeen, kleiner dan dat van het holotype. Het holotype en het verwezen exemplaar werden in meer detail beschreven door Drymala en Zanno in een PLOS One-artikel uit 2016.

Beschrijving 
De grootte van het holotype-exemplaar is moeilijk in te schatten, omdat de twee meest kenmerkende elementen van het skelet, de schedel en het opperarmbeen, proportioneel ongebruikelijk zijn. Het schatten van de lichaamsgrootte vanaf de schedel voorspelt een veel groter opperarmbeen, en het schatten van het opperarmbeen voorspelt een veel kleinere schedel. Dit kan erop duiden dat de schedel ongewoon groot was, de voorpoten ongewoon klein, of beide. Na een ruwe schatting van lokale crocodylomorfe taxa zoals Dromicosuchus en een onbeschreven soort (specimen NCSM 21722), noemden Zanno et al. (2015) een lengte van drie meter. Het is echter waarschijnlijk groter geworden, omdat het holotype-exemplaar onvolgroeid was vanwege de niet-verstarde neurocentrale kanalen. Samen met Redondavenator en CM 73372 (een andere onbeschreven soort), was Carnufex een van de grootste crocodylomorfen uit het Trias. Deze drie behoorden tot de vroegste crocodylomorfen, wat twijfel doet rijzen over de hypothese dat karakteristieke crocodylomorfe kenmerken evolueerden na een vermindering van de lichaamsgrootte, in plaats van ervoor. Carnufex bezit een groot aantal kenmerken die kenmerkend zijn voor zowel crocodylomorfen als hun verder weg gelegen reptiele voorouders als Postosuchus. Het is echter ook zeer autapomorf, wat betekent dat het vele andere kenmerken bezat die volledig uniek zijn, waardoor het zich onderscheidt van zijn naaste verwanten. De schedel was groot, langwerpig en in sommige gebieden zwaar getextureerd, terwijl de voorpoten klein waren.

Schedel 
De lage premaxilla bezat ten minste zes tanden en een inkeping aan de achterkant van de rij tanden, vergelijkbaar met Dromicosuchus. Net als andere archosauriërs heeft de premaxilla een palataal uitsteeksel, een intern georiënteerd uitsteeksel dat de voorkant van het verhemelte vormt (dak van de mond). Er is een opvallende opening in dit uitsteeksel die zich kan hebben gemanifesteerd als een klein gaatje in het verhemelte. Dit gat wordt ook waargenomen in bepaalde andere vroege crocodylomorfen, en het kan een vergrote vierde tand van de onderkaak herbergen. Premaxillaire tanden zijn slank, gekarteld en teruggebogen. De bovenkaak heeft een lang opgaand uitsteeksel (bovenste tak) dat over de hele lengte een constante hoogte behoudt. Andere pseudosuchiërs hebben ofwel een veel kortere opgaande uitsteeksel (vroege crocodylomorfen) of een die uitzet (rauisuchiden) of taps toelopende (meer basale taxa) naar achteren. Het achterste uitsteeksel (onderste tak) van de bovenkaak is nog langer en bevat minstens vijftien tanden. Maxillaire tanden zijn gekarteld en mesachtig, waarbij de voorrand aanzienlijk bolvormig is en de achterzijde enigszins holvormig. Het achterste uitsteeksel van de bovenkaak is aan de voorkant laag en cirkelvormig, maar wordt naar achteren dieper en dunner. Deze proportionele verandering is uniek voor Carnufex onder Loricata. Het achterste uitsteeksel ondersteunt ook een scherpe rand die eindigt bij de achterste benedenhoek van de oogkassen.

De antorbital fenestra zelf heeft de vorm van een zeer groot en langwerpig driehoekig gat. Duidelijk is dat de bovenste achterste hoek van de fenestra bij Carnufex zich boven de onderste achterste hoek bevindt, waardoor de achterrand van de antorbital fenestra verticaal is in plaats van schuin naar voren zoals bij andere vroege crocodylomorfen. Het traanbeen is diep ingesneden door de antorbital fossa (het bassin rond de antorbital fenestra). Deze fossa is omrand door een ruwe richel met een kleine maar kenmerkende voorwaartse tand die lijkt op die van sommige theropode dinosauriërs. Het buitenoppervlak van het jukbeen is ook bedekt met putten en richels. Het voorste uitsteeksel (voorste gedeelte) van het jukbeen is lang en ongewoon glad en afgerond van vorm. Het achterste uitsteeksel van het jukbeen (achterste tak) is gevorkt, met een groot en taps toelopend hoofdgedeelte en een kleinere driehoekige tak die eruit steekt. Een gevorkt achterste kukbeen is aanwezig bij andere vroege crocodylomorfen en dinosauriërs, maar bij de laatste groep zijn de twee delen even groot, in tegenstelling tot Carnufex.

De hoekige is dun en slank, met subtiele vertakte textuur. Een uitgesproken richel komt uit aan het buitenste achterste gedeelte van het bot. Deze richel ondersteunt waarschijnlijk de pterygoïdeus ventralis-spier, hoewel een soortgelijke duidelijke richel zeldzaam is onder andere crocodylomorfen, alleen bekend bij Junggarsuchus. Anders is de hoek vergelijkbaar met die van Sphenosuchus. Het gewricht is over het algemeen vergelijkbaar met dat van andere crocodylomorfen, met een zadelvormig kaakfacet, een diepe groef voor de chorda tympani-zenuw en een kleine opwaartse projectie aan de achterkant van het bot. Het heeft ook een mediaal uitsteeksel (binnenwaartse tak) vergelijkbaar met dat van eerdere pseudosuchiërs zoals Postosuchus, hoewel het mediale uitsteeksel van Carnufex een kleine, conische piek is in plaats van een grote projectie.

Postcranium 
De cervicale neurale boog is een complex bot versierd met negen laminae (plaatachtige richels tussen verschillende regio's) en twaalf fossae (diepe putten tussen laminae). De neurale ruggengraat is lang, stijgt een korte afstand voordat hij achterover buigt in een hoek van dertig graden. De diapofysen (ribfacetten) zijn verticaal verlengd en steken zijdelings uit, hoewel niet erg ver. De achterrand van de postzygapophyses (achterste articulaire uitsteeksels) zijn dun en dalen naar beneden, hoewel ze niet convergeren en in plaats daarvan worden hun bases gescheiden door een kleine, U-vormige opening. Verschillende andere archosauriërs hebben een vergelijkbare postzygapophyseal projectie, bekend als een hyposphene, hoewel ze verschillen van Carnufex doordat hun postzygapophyses samenkomen aan de basis. Er zijn maar weinig vroege pseudosuchiërs die genoeg van de atlas behouden om goed te kunnen vergelijken met het halvemaanvormige atlantale intercentrum van Carnufex.

De dorsale neurale boog is vergelijkbaar met die van de cervicale, met enkele verschillen. De diapophyses zijn veel korter en de zygapophyses zijn vlakker. De dorsale is ook minder complex dan de cervicale, met slechts enkele laminae en fossae. Deze omvatten een minder prominent hyposphene, mogelijk een tussenstadium tussen reptielen als Postosuchus, die een prominente hyposphene in zijn dorsalen heeft, en crocodylomorfen die een dergelijke structuur volledig missen. De neurale ruggengraat is aan de punt iets anteroposterior uitgezet, zoals niet-crocodylomorfen, maar heeft geen ruggengraattafel (laterale uitzetting). Een asymmetrische extensie zichtbaar vanaf de onderkant van de neurale boog kan een pathologisch kenmerk zijn. Geconserveerde ribben zijn vergelijkbaar met die van andere paracrocodylomorfen.

Het opperarmbeen was kort, met een vernauwde schacht. Het leek meer op Postosuchus dan op andere krokodillen, als gevolg van verschillende kenmerken. Deze omvatten een distaal uiteinde dat ongeveer drie keer zo breed is als de schacht (in tegenstelling tot twee keer zo breed), en de aanwezigheid van een ectepicondylaire groef en supinatoruitsteeksel (die niet aanwezig zijn bij andere crocodylomorfen). Er is ook een uniek kenmerk aanwezig bij Carnufex, maar afwezig bij al zijn verwanten, namelijk een uitgesproken kam die de achterrand van de ectepicondylaire groef vormt.

Classificatie 
Carnufex is een basale crocodylomorf, een groep die meer afgeleid is dan Rauisuchidae. Volgens een fylogenetische analyse van Zanno et al. bleek Carnufex de meest basale crocodylomorf te zijn, samen met een niet nader genoemd geslacht.

Hieronder staat een vereenvoudigde versie van hun cladogram, met alleen Loricata en Crocodylomorpha:

Paleo-ecologie 
De Pekin-formatie is een afzetting uit het Laat-Trias in het Deep River Basin van Noord- en Zuid-Carolina, die ongeveer 231 miljoen jaar geleden dateert uit het Carnien. De formatie is de oudste in de Chatham Group. De plaats van Carnufex ligt in een keienveld en de rotsformaties suggereren dat de regio ooit een waterloop of alluviale afzetting vertegenwoordigde. In het Carnien zou de formatie twee graden ten noorden van de evenaar zijn geweest. Veel fauna van de Pekin-formatie wachten op een formele beschrijving. De fauna omvat een nieuwe aetosauriër, Carnufex en een andere crocodylomorf, een niet nader genoemde traversodont die voorheen was toegewezen aan Boreogomphodon, en een nieuwe dicynodont. Hoewel Carnufex de grootste carnivoor in zijn ecosysteem was, bekend van fossielen, kan dit een gevolg zijn van bemonsteringsbias die de verspreiding van grotere dieren zoals rauisuchiden verhult. Als gevolg hiervan aarzelden de beschrijvers om Carnufex te identificeren als het toproofdier van zijn omgeving, in plaats daarvan stelden ze voor dat het deel zou kunnen uitmaken van een groot 'roofdiergilde' dat het gebied bewoonde.

Uitgestorven Crocodylomorpha